Distrikt Chilca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Chilca (Cañete), Distrikt in der Provinz Cañete (Region Lima)
 Distrikt Chilca (Huancayo), Distrikt in der Provinz Huancayo (Region Junín)